Lastic kan syfta på:
 Lastic, Cantal
 Lastic, Puy-de-Dôme